Der 3. grönländische Landesrat hielt vier Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 03 gronlandischen Landesrats
03